Yvois est une ville qui a été souvent assiégée.
Siège d'Yvois (1542) au cours de la neuvième guerre d'Italie
Siège d'Yvois (1552) au cours de la dixième guerre d’Italie
Siège d'Yvois (1637) au cours de la guerre de Trente Ans 
Siège d'Yvois (1639) au cours de la guerre de Trente Ans 

Homonymie de sièges
Carignan (Ardennes)